Corps kan syfta på:

 Corps d'armée   – en armekår
 Corps de ballet – en balettkår,
 Corps de garde  – ett vakthus, en högvakt 
 Corps diplomatique  – en diplomatkår
 Corps de logis  – en huvudbyggnad, manbyggnad
 Studentcorps – det äldsta slaget av tysk studentförening
 Corps, Isère – en kommun i departementet Isère i regionen Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike